Eriksrud ist der Name folgender Personen:

 Emil Eriksrud (1926–1990), norwegischer Unternehmer und Richter
 Ola Eriksrud (* 1974), norwegische Hochschullehrerin und Lektorin
 Rolv Eriksrud (* 1978), norwegischer Skilangläufer und Skibergsteiger
 Simen Eriksrud (* 1975), norwegischer Musikproduzent und Songschreiber
 Simone Eriksrud  (* 1970), deutsch-norwegische Sängerin, Komponistin und Musikerin